bł. Humbert III Sabaudzki (1135–1189) – hrabia Sabaudii
 bł. Humbert z Romans (ok. 1194–1277) – francuski dominikanin, generał zakonu